Esslingen am Neckar, comune tedesco del Baden-Württemberg.
Circondario di Esslingen, circondario del Baden-Württemberg.
Eßlingen, comune tedesco della Renania-Palatinato.
 Maschinenfabrik Esslingen, ex azienda tedesca.